Rejon berdyczowski – jednostka administracyjna Ukrainy, w składzie obwodu żytomierskiego. Położona w jego południowej części.

Leży na części obszaru dawnego powiatu berdyczowskiego oraz powiatu żytomierskiego.

Głównym miastem jest Berdyczów.

Miejscowości rejonu

Przypisy